Harck ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz von Harck (1855–1917), deutscher Kunsthistoriker, Kunstsammler und Mäzen
 Michael Harck (1954–2019), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Ole Søren Harck (* 1940), deutscher Hochschullehrer und Prähistoriker

Siehe auch:
 Hark